Die Spieler – film del 1920 diretto da Willy Zeyn
 Die Spieler – film tv del 1954 diretto da Ludwig Berger
Die Spieler – film del 2007 diretto da Sebastian Bieniek